Kirchenviertel heißen folgende geographische Objekte:

 Kirchenviertel (Gemeinde Ratten), Ort bei Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark
 Kirchenviertel (Gemeinde Gratkorn), Ortsteil von Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kirchenviertel (Gemeinde Sankt Jakob im Walde), Ortsteil von Sankt Jakob im Walde, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark